Vlachiska eller 'vlakiska kan syfta på:

Vlachiska – en rubrik för de romanska språk språken arumänska, morlakiska, meglenorumämänska och istrorumänska, se Vlacher
Vlachiska –  ett romanskt språk, utvecklat ur vulgärlatin och rumänska, se arumänska